

Geografia 
 Argentina
 Toledo – comune del dipartimento di Santa María, provincia di Córdoba
 Belize
 Distretto di Toledo
 Bolivia
 Toledo – capoluogo della provincia di Saucarí
 Brasile
 Toledo – comune del Minas Gerais
 Toledo – città del Paraná
 Colombia
 Toledo – comune del dipartimento di Antioquia
 Toledo – comune del dipartimento di Norte de Santander
 Filippine
 Toledo – città della provincia di Cebu
 Italia
 Toledo – arteria principale di Napoli

 Spagna
 Toledo – capoluogo della provincia di Toledo, Castiglia-La Mancia
 Stati Uniti d'America
 Toledo – villaggio della contea di Cumberland, Illinois
 Toledo – capoluogo della contea di Tama, Iowa
 Toledo – città della contea di Lucas, Ohio
 Toledo – città della contea di Lincoln, Oregon
 Toledo – città della contea di Lewis, Washington
 Uruguay
 Toledo – città del dipartimento di Canelones

Persone 
 Alejandro Toledo – politico peruviano
 Aries Toledo – multiplista filippino
 Delio Toledo – calciatore paraguaiano
 Goya Toledo – attrice e modella spagnola
 Robson Machado Toledo – calciatore brasiliano
 Hernán Toledo – calciatore argentino

Trasporti 
 Toledo – stazione della metropolitana di Napoli
 SEAT Toledo – automobile prodotta in varie serie dalla SEAT, dal 1991 in poi
 Triumph Toledo – automobile prodotta dalla Triumph dal 1970 al 1976